Террадильос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 33,11 км². Население — 3450 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 18 км.

Население

Примечания

Муниципалитеты Саламанки